Mukund ist der Name von

 Abhinav Mukund (* 1990), indischer Cricketspieler
 Madhavan Mukund, indischer Informatiker am Chennai Mathematical Institute